De twaalfde etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 19 mei 2011 verreden. Het is een vlakke rit over een afstand van 171 km tussen Castelfidardo en Ravenna.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 12
Ravenna
Sport in Emilia-Romagna